Zoran Živković (1945–) jugoszláv, szerb kézilabdajátékos, edző
Zoran Živković (1960–) szerb politikus, miniszterelnök 2003-4-ben